Ez a szócikk tartalmazza a 2017-es Australian Open női egyes mérkőzéseit.

A címvédő az első kiemelt, világranglista-vezető Angelique Kerber. Az első öt kiemeltből három versenyzőnek (Angelique Kerber, Serena Williams, Simona Halep volt lehetősége a tornán elért eredménye alapján a világelsőség megszerzésére. Közülük Simona Halep meglepetésre már az első körben búcsúzni kényszerült. Angelique Kerber a negyedik körben esett ki, így Serena Williams számára megnyílt az út, hogy a torna megnyerése esetén visszaszerezze a világranglista első helyét.

A tornagyőzelmet Serena Williams szerezte meg, miután a döntőben 6–4, 6–4 arányban legyőzte testvérét, Venus Williamst. Ezzel huszonharmadik Grand Slam-tornagyőzelmét aratta, ezzel az open érában a legtöbb győzelmek tekintetében az élre került, és egy győzelemre megközelítette a 24 győzelemmel rekordot tartó Margaret Smith Courtot. Tornagyőzelmével egyben visszaszerezte első helyét a világranglistán.

A magyar versenyzők közül a 25. kiemeltként induló Babos Tímea az első körben búcsúzni kényszerült, az első felnőtt Grand Slam-tornáján induló Gálfi Dalma a selejtezők második körében szenvedett vereséget.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei 
Selejtező eredményei 
Sorsolási tábla 
Selejtező sorsolási tábla 

N1